Peter Duncan peut faire référence à :

  (1954), ancien Blue Peter présentateur et ancien chef scout UK
 Peter Duncan (1965), politicien écossais Parti conservateur, Membre du Parlement
, capitaine de la marine américaine, mer Navassa Island
 (1945), ancien parlementaire australien
 (1964), cinéaste australien
 (1944), skieur canadien
 (1890-1974), footballeur écossais
 Peter Martin Duncan (1824–1891), paléontologue anglais
 Peter Duncan  nom de plume de Butler Markham Atkinson, Jr.